Więzadło krzyżowe przednie
 Więzadło krzyżowe tylne